Die Zweite Division 2013/14 war die 97. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 2. August 2013 und endete am 27. April 2014.

Modus 
Die 18 Vereine spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Die 34 Spieltage wurden in drei Etappen unterteilt: (1 bis 10, 11 bis 22 und 23 bis 34). Der Tabellenerste und Meister stieg direkt auf. Der zweite Aufsteiger wurde in einer Play-off-Runde mit vier Mannschaften ermittelt. Daran nahmen die jeweiligen Gewinner der drei Etappen, sowie der Vorletzte der 1. Division teil. Hatte der Meister oder ein anderer Verein mehr als eine Etappe gewonnen, wurde die allgemeine Rangliste genommen.

RWDM Brüssel wurde nach Saisonende aufgelöst. Dazu stieg der Letzte direkt in die dritte Division ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Play-off-Runde

Relegation 
Hoogstraten VV schied im Halbfinale der Relegation aus. Den Platz in der Zweiten Division übernahm Patro Eisden Maasmechelen.

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2013 14
Fußballsaison 2013/14